SMS V 6 war eine Bezeichnung für zwei Torpedoboote der Kaiserlichen Marine:

 SMS V 6 (1884), ein Torpedoboot I. Klasse
 SMS V 6 (1912), großes Torpedoboot 1911
 SMS V 6 (1913), großes Torpedoboot 1911